Pietro del Monte (1390-1457), giurista, umanista e vescovo di Brescia.
Pietro del Monte (ca. 1450-1509), condottiero.
Pietro del Monte (? – 1572), gran maestro dell'Ordine di Malta.